Рајн може бити:

 Рајн (Доња Баварска), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска
 Рајн (Лех), град у округу Донау-Рис, у њемачкој покрајини Баварска
 Рајн (Џорџија), је градић у америчкој савезној држави Џорџија
 Рајн (Болцано), је насеље у Италији у округу Болцано, региону Трентино-Јужни Тирол
 Ханс Рајн, немачки кајакаш